Кім Клейстерс і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але цього разу Клейстерс вирішила не брати участі.
Суґіяма грала в парі з Асагое Сінобу, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Амелі Моресмо і Марі П'єрс.

Кара Блек і Ренне Стаббс виграли титул, перемігши у фіналі пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 4–6, 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Всі вісім сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (фінал)
  Кара Блек /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
  Надія Петрова /  Меган Шонессі (2-ге коло)
  Мартіна Навратілова /  Ліза Реймонд (півфінал)
  Олена Лиховцева /  Віра Звонарьова (півфінал)
  Емілі Луа /  Ніколь Пратт (2-ге коло)
  Тамарін Танасугарн /  Марія Венто-Кабчі (2-ге коло)
  Елені Даніліду /  Лізель Губер (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 

Acura Classic, парний розряд
Southern California Open